L'USS Antares est un vaisseau spatial appartenant à l'univers fictionnel de Star Trek, nommé d’après Antarès, une étoile double de la constellation du Scorpion.

Dans l'épisode Charlie X de la série classique, c’est l’Antares qui porte secours, en 2266, à , dont la navette s’est écrasée sur . Commandé par le capitaine Ramart, l'Antares est finalement détruit par Charles Evans qui subtilise une pièce de leur réacteur.

Voir aussi

Lien externe 
  

Antares